

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Mabil, Luigi
Mabil, Luigi